Francisco Caamaño puede hacer referencia a: 

 Francisco Caamaño Deñó, militar dominicano, presidente de su país durante 1965.
 Francisco Caamaño Domínguez, político, abogado y profesor español.
 Francisco Caamaño Rojas, político chileno.